Försterdenkmal oder Förster-Denkmal steht für:
 Försterdenkmal (Deister), Gedenkstein für den 1926 ermordeten Hilfsförster Heinrich Meyer und den Haumeister Heinrich Bode oberhalb von Egestorf am Kammweg des Deisters
 Denkmal an der Kohlenstraße (Limpurger Berge)
 Försterdenkmal (Kleve), Försterdenkmal für die in den Weltkriegen gefallenen Forstbeamten, siehe Liste der Baudenkmäler in Kleve

Siehe auch:
 Försterstein